Ströbel steht für:
 Ströbel (poln. Strzeblów), Dorf in der Gemeinde Sobótka (dt. Zobten am Berge), Powiat Wrocławski, Niederschlesien, Polen

Ströbel oder Stroebel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Ströbel (1812–1882), hessischer Mühlenbesitzer und Politiker (NLP) und Abgeordneter der 2. Kammer der Landstände des Großherzogtums Hessen
 Dieter Ströbel (1923–2009), deutscher Architekt
 Eduard Ströbel (1860–1919), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer
 Heinrich Ströbel (1869–1944), sozialistischer deutscher Publizist und Politiker
 Herbert Ströbel (* 1945), deutscher Agrarökonom und Hochschullehrer
 Hermann Ströbel (1941–2008), deutscher Politiker, Staatssekretär in Thüringen
 Johannes Anthonie Balthasar Stroebel (1821–1905), niederländischer Genremaler, Aquarellist, Radierer und Lithograf
 Jürgen Ströbel (* 1947), deutscher Politiker (CSU)
 Nele Ströbel (* 1957), deutsche Bildhauerin 
 Rudolf Ströbel (1910–1972), deutscher Museumsleiter, Archäologe und Heimatpfleger
 Sebastian Ströbel (* 1977), deutscher Schauspieler
 Wilhelm Ströbel (1870–1952), deutscher Politiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Strobel
 Ströbele